

Patronyme 
 Hyacinthe Carmes de Labruguière, homme politique français.

Religion

Ordres religieux 
 Carmes Laïques, ordre religieux catholique. Tiers-Ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel
 Grands carmes, ordre religieux catholique. Branche originelle de l'Ordre des Carmes.
 Ordre des Carmes, ordre religieux catholique, contemplatif et apostolique, fondé sur le Mont Carmel à la fin du .
 Ordre des Carmes déchaux, ordre religieux catholique. Branche réformée par Thérèse d'Avila et Jean de la Croix de l'Ordre des Carmes.
 Ordre des Carmes Déchaussés Séculiers, ordre religieux catholique. Tiers-Ordre des carmes déchaux.

Monuments et édifices religieux 
 Ancien couvent des Carmes de Nantes, couvent de l'ordre du Carmel fondé en 1318 à Nantes.
 Chapelle des Carmes-Déchaussés, chapelle située à Besançon.
 Chapelle Notre-Dame-de-Carmès, chapelle de la commune de Neulliac dans le Morbihan.
 Cloître des Carmes, couvent édifié à Avignon.
 Église Sainte-Marie-Madeleine (ancienne chapelle des Carmes), à Lille.
 Grotte-ermitage des Carmes, une des premières implantations de la congrégation des Carmes en 
 Sanctuaire Notre-Dame-des-Carmes de Bogota, temple et sanctuaire catholique.
 Les Carmes et la paroisse Saint Baudile de Nîmes
 L'Ancien couvent des Carmes d'Apt
 Couvent des Carmes de Moulins

Toponyme 

 Canton de Marseille-Les Grands-Carmes, canton des Bouches-du-Rhône.
 Canton d'Orléans-Carmes, division administrative située dans le département du Loiret.
 Carmes (Toulouse), quartier de Toulouse.
Carmes (métro de Toulouse), station de la ligne B du métro de Toulouse.
Place des Carmes, place de Toulouse.
 Château des Carmes, château situé à La Flèche dans le département de la Sarthe.
 Château les Carmes-Haut-Brion, vignoble situé à la jonction des communes de Pessac, Mérignac et Bordeaux.
 Cimetière des Carmes (Clermont-Ferrand), cimetière de la ville de Clermont-Ferrand.
 Collège des Carmes, collège de l'ancienne université de Paris.
 Croix des Carmes, secteur du Bois-le-Prêtre à Montauville.
 Les Grands-Carmes, quartier du  de Marseille.
 Musée archéologique des Carmes, musée français situé à Jonzac.
 Prison des Carmes, prison installée pendant la Révolution dans l’ancien monastère des Carmes à Paris.
 Rue Basse-des-Carmes, voie du quartier de la Sorbonne dans le  de Paris.
 Séminaire des Carmes, séminaire universitaire de l'Institut catholique de Paris.
 Théâtre des Carmes, théâtre d'Avignon.
 Tombeau des Carmes, tombeau de François II de Bretagne.
 Cinéma Les Carmes à Orléans (Loiret)

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de monument